Daxstein ist der Ortsname von

 Daxstein (Schöllnach), Ortsteil des Marktes Schöllnach, Landkreis Deggendorf, Bayern
 Daxstein (Zenting), Ortsteil der Gemeinde Zenting, Landkreis Freyung-Grafenau, Bayern

Daxstein ist der historische Name des Berges Brotjacklriegel